

Geografia

Golden Grove, sobborgo di Adelaide, Australia Meridionale

Golden Grove, edificio in Carmarthenshire, Galles

Golden Grove, villaggio in Giamaica

Golden Grove, CDP della Carolina del Sud